Macrocypridina är ett släkte av kräftdjur. Macrocypridina ingår i familjen Cypridinidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musselkräftor
Macrocypridina